Restorff steht für:
 Restorff (Adelsgeschlecht), norddeutsche Adelsgeschlecht

Restorff ist der Familienname folgender Personen: 
 Brigitta Restorff, deutsche Übersetzerin 
 Friedrich von Restorff (1783–1848), deutscher Offizier und Autor
 Hedwig von Restorff (1906–1962), deutsche Ärztin und Psychologin
 Horst von Restorff (1880–1953), deutscher Offizier, Gutsbesitzer und Politiker (DNVP)
 Karl von Restorff (1871–1946), deutscher Konteradmiral
 Ludvig Adam Theodor Restorff (1825–1896), dänischer Maler
 Wulf von Restorff (* 1940), deutscher Arzt, Hochschullehrer und Genealoge

Siehe auch:
 Restorff-Effekt, psychologischer Begriff
 Restorf, Ortsteil von Höhbeck, Landkreis Lüchow-Dannenberg, Niedersachsen